Сен-Венса́н-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Діжона, 28 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 111,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Венсан-де-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-де-Пре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-де-Пре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-де-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-де-Пре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара